Анна («Анни») Кристина Фризингер-Постма (, род. 11 января 1977 года в Бад-Райхенхалле, Бавария, ФРГ) — немецкая конькобежка, трёхкратная олимпийская чемпионка, трёхкратная чемпионка мира в классическом многоборье, чемпионка мира в спринтерском многоборье, 12-кратная чемпионка мира на отдельных дистанциях, 5-кратная чемпионка Европы, 18-кратная чемпионка Германии и 10-кратная призёр. Единственная спортсменка, которая побеждала на всех четырёх чемпионатах мира, проводимых по эгидой Международного союза конькобежцев (среди юниоров — 1, в спринтерском многоборье —  1, в классическом многоборье —  3, на отдельных дистанциях —  12).

Биография 
Анни Фризингер родилась в семье конькобежцев, отца Георга Фризингера из Германии и матери Янины ("Яна") Коровицкой из Польши и в возрасте 3-х лет начала кататься на коньках. Будучи школьницей, в 7 лет Анни участвовала в своих первых соревнованиях и в основном тренировалась на стадионе после школы. В возрасте 9 лет выиграла первый из многих чемпионатов Германии.

В 1989 году она впервые выиграла чемпионат Германии среди юниоров в многоборье и побеждала в течение 5 лет подряд до 1992 года. Всего становилась чемпионкой Германии среди юниоров 9 раз. В 1993 году дебютировала на юниорском чемпионате мира по многоборью, и через год уже стала серебряным призёром в многоборье. Тогда же дебютировала на Кубке мира и на взрослом чемпионате мира в классическом многоборье в Берлине, где заняла высокое 5-е место.

Как и многие одарённые немецкие спортсмены, которые хотят продолжить спортивную карьеру, она пошла в армию, что позволило ей тренироваться полный рабочий день при поддержке государства. Когда ей было 24 года, Фризингер нашла спонсора и быстро уволилась из армии.

В 1996 году в Калгари Анни стала чемпионкой мира среди юниоров в многоборье и впервые участвовала на чемпионате мира на отдельных дистанциях в Хамаре, поднявшись на 4-е место в забеге на 3000 м и заняв 9-е место на дистанции 1500 м. В 1997 году она впервые выиграла чемпионат Германии на дистанции 5000 м, а на чемпионате мира в Варшаве завоевала два "серебра" на дистанциях 1500 и 3000 м.

В сезоне 1997/98 Анни стала чемпионкой Германии в многоборье и через месяц заняла 2-е место в многоборье на чемпионате Европы в Хельсинки. В феврале участвовала на своих первых зимних Олимпийских играх в Нагано и сразу же выиграла бронзовую медаль на дистанции 3000 м, а на дистанции 1500 м заняла 5-е место. Сразу после игр на чемпионате мира в Калгари она заняла 1-е место в забеге на 1500 м и 3-е на 3000 м.

В 2000 году победила на чемпионате Европы в Хамаре в комбинации многоборья, после чего ешё 4 раза становилась первой в многоборье на европейских чемпионатах до 2005 года. А на чемпионате мира в Нагано выиграла "серебро" в беге на 1500 м и в дальнейшем на отдельных дистанциях Анни была на подиуме на семи чемпионатах мира подряд, в том числе выиграла ещё 11 золотых медалей.

В январе 2001 года на чемпионате Европы она упала и получила травмы шеи и колена, а в феврале впервые выиграла чемпионате мира в классическом многоборье в Будапеште и побеждала ещё дважды в 2002 и 2005 годах. На зимних Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити она выиграла золотую медаль на дистанции 1500 м, на дистанции 3000 м - 4-е место, на 1000 м - 5-е и на 5000 м - 6-е место.

В предолимпийский цикл Анни выиграла неоднократно чемпионаты Германии, чемпионаты мира и Европы, а также Кубки мира. На зимних Олимпийских играх в Турине в 2006 году выиграла "бронзу" в забеге на 1000 м, стала 4-й на 1500 м и выиграла "золото" в командной гонке преследования, став двукратной Олимпийской чемпионкой. В 2007 году она стала призёром и победителем на всех трёх чемпионатах мира и выиграла чемпионат Германии как на отдельных дистанциях, так и обоих видах многоборья.

В 2009 году она получила травмы лодыжки и колена, а также переболела свиным гриппом, что сильно сказалось на её подготовке к олимпиаде 2010 года. На зимних Олимпийских играх в Ванкувере Анни заняла 9-е место на дистанции 1500 м и 14-е на 1000 м и курьёзный случай произошёл со спортсменкой в полуфинале командной гонки. На финишной прямой у Анни свело ногу, она упала, но продолжила движение по инерции, активно помогая себе руками. Финишную черту спортсменка пересекла в стиле брасс, после финиша отчаянно колотя лед от неудачи и разочарования. Однако, благодаря воле к победе и активным действиям Анни, сборная Германии смогла опередить своих оппонентов по полуфиналу, и впоследствии, выиграв у японок в финале, завоевала золотые награды.

В июле 2010 года объявила о завершении спортивной карьеры. В марте спортсменка перенесла операцию на колене, которое она повредила во время Игр в Ванкувере. Тогда врачи выявили у Фризингер серьёзное повреждение хряща, которое не оставило надежд на продолжение выступлений в спорте высших достижений.

Работа 
С 2011 по 2014 год Анни Фризингер была послом бренда в компании частного медицинского страхования SDK (Южногерманское медицинское страхование). В течение двух лет она работала на производителя сборных домов. В настоящее время работает предпринимателем, открыла два детских магазина “Маленькие герои” в Австрии и Голландии, а также интернет-магазин детской одежды и аксессуаров. Она является представителем бренда нижнего белья и носков "Ergee", у которого также есть своя спортивная линия.

Личная жизнь 
Анна Фризингер с 2002 года встречалась с голландским олимпийцем Бартом Велдкампом, а вышла замуж за бывшего голландского конькобежца и олимпийского чемпиона Идса Постму 11 августа 2009 года в Зальцбурге, её основной резиденции, где они проживали. Также у Постмы есть дом в Фрисландии. В августе 2011 года у них родилась дочь Жозефина, а весной 2014 года ещё одна дочь Элизабет. Её родители Янина и Георг скончались в 1996 году. У Анни есть родные брат и сестра Ян и Агнесса, также бывшие конькобежцы, которые живут в Финляндии и Норвегии. 

Она получила лицензию пилота, а также прошла начальное дистанционное обучение на дизайнера интерьера. Её хобби: дети, спорт, дизайн интерьера, мода, музыка, путешествия, фотография, авиация и катание на роликах. В качестве побочной профессии Фризингер-Постма выбрала модельную работу. Она позировала в купальниках для нескольких изданий и получила прозвище "Анни суперсекси".

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Анни Фризингер-Постма , 
  — профиль на сайте eurosport.dk
  — профиль на сайте Международного союза конькобежцев
  — профиль на сайте live.isuresults.eu
  — Статистика на сайте the-sports.org

Конькобежцы Германии
Олимпийские чемпионы по конькобежному спорту
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1998 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 1998 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Конькобежцы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Абсолютные чемпионы мира по конькобежному спорту среди женщин
Абсолютные чемпионы Европы по конькобежному спорту среди женщин
Чемпионы Германии по конькобежному спорту